Airdrie kan syfta på följande:
 Airdrie, Kanada, ort i Alberta, Kanada
 Airdrie, Skottland, ort i Skottland, Storbritannien